Rotter ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Adrian Rotter (1897–1967), österreichischer Diplomat
 Alfred Rotter (1886–1933), deutscher Theaterunternehmer
 Aline Rotter-Focken (* 1991), deutsche Ringerin
 Ariel Rotter (* 1973), argentinischer Drehbuchautor und Regisseur
 Carl Rotter (1895–1968), deutscher Glasschleifer
 Curt Rotter (1881–1945), österreichischer Germanist und Volksmusikforscher
 Dietrich Rotter (1929–1984), deutscher Bergbauingenieur und Hochschullehrer

 Eberhard Rotter (* 1954), deutscher Politiker (CSU)
 Ekkehart Rotter (* 1948), deutscher Historiker
 Emília Rotter (1906–2003), ungarische Eiskunstläuferin
 Felicie Rotter (1916–1982), österreichische Schriftstellerin

 Friedrich Rotter (1901–1973), deutscher Theologe
 Fritz Rotter (Theaterunternehmer) (1888–1939), deutscher Theaterunternehmer
 Fritz Rotter (1900–1984), österreichischer Autor und Komponist
 Gernot Rotter (1941–2010), deutscher Orientalist, Islamwissenschaftler und Publizist
 Guido Rotter (1860–1940), sudetendeutscher Gründer der Studenten- und Schülerherbergen

 Hubert Rotter (1919–1986), österreichischer Politiker (WdU), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Jacques Rotter (1878–1972), österreichischer Sänger
 Jiři Rotter (1930–2009), tschechisch-schweizerischer Herpetologe und Grillenzüchter 
 Johann Rotter (1905–1973), österreichischer Rechtsanwalt und Politiker
 Johann Rotter (Politiker) (* 1841), Abgeordneter des Mährischen Landtages
 Johannes Rotter (* 1960), deutscher Schauspieler
 Josef Rotter (1857–1924), deutscher Chirurg
 Julian B. Rotter (1916–2014), US-amerikanischer Verhaltenspsychologe
 Leopold Rotter (* 1964), österreichischer Fußballspieler
 Lina Rotter (1892–1975), deutsche Politikerin (SPD)
 Ludwig Rotter (1810–1895), österreichischer Organist und Komponist
 Marie-Therese Rotter (* 1987), deutsche Curlerin
 Nicole Rotter (* 1970), deutsche HNO-Ärztin, Gesundheitsökonomin und Hochschullehrerin 
 Peter Rotter (* 1955), deutscher Politiker (CDU)
 Rafael Rotter (* 1987), österreichischer Eishockeyspieler
 Stephen A. Rotter, US-amerikanischer Filmeditor
 Thomas Rotter (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Werner Rotter (1897–1977), deutscher Pathologe, Hochschullehrer in Costa Rica und Homburg 
 Wolfgang Rotter (1910–2000), deutscher Pathologe und Hochschullehrer

Siehe auch 
 Grigfarm Rotter, Futterunternehmen
 Rother
 Roter
 Rodder (Begriffsklärung)

Weblinks 
 Rotter bei forebears.io

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname